Diestro (o diestra) puede referirse a:

 Diestro, persona con preferencia por la mano derecha.
 Por extensión, la mano derecha misma.
 Persona con destreza (capacidad para realizar de manera satisfactoria una tarea o actividad).
 El torero, conocido habitualmente como diestro en lenguaje taurino.